Les championnats d'Europe de tennis de table 2017, trente-sixième édition des championnats d'Europe de tennis de table, se déroulent  du 13 septembre au  à Luxembourg.

Messieurs par équipes 
L'équipe d'Allemagne, composée de Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov et Patrick Franziska s'impose en finale face à l'équipe du Portugal composée de Marcos Freitas, Tiago Apolónia et João Monteiro.

Dames par équipes 
L'équipe de Roumanie composée d'Elizabeta Samara, Daniela Dodean et Bernadette Szőcs remporte la finale contre l'équipe d'Allemagne sur le score de 3-2.

Notes et références 

2017
Tennis de table
Tennis de table 2017
Europe
Sport en septembre 2017